Криж — кутова частина полотнища прапора.
 Криж — застаріла назва хреста.

Топонім

Криж — поселення в общині Коменда, Осреднєсловенський регіон.
 Криж — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон.
 Криж — поселення в общині Сежана, Регіон Обално-крашка.
 Криж — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія.

Криж — громада в Загребській жупанії.

Див. також 
 Кряж (значення)
 Крижі — назва крижової кістки людини.